Enugu bezeichnet:

 einen Bundesstaat in Nigeria, siehe Enugu (Bundesstaat)
 dessen Hauptort, siehe Enugu (Nigeria)
 dessen Fußballmannschaft Enugu Rangers International
 einen Krater auf dem Asteroiden (253) Mathilde: Enugu (Krater)